Saint-Martial (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Martial (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Martial (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Martial (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Martial (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Martial (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy